Kraftwerk Moorburg steht für eines der Kraftwerke am Standort in Hamburg-Moorburg oder als Sammelbegriff für sie:

 Kohlekraftwerk Moorburg (2014–2020)
 Gasturbinenkraftwerk Moorburg (1980–2009)
 Gaskraftwerk Moorburg (1974–2001, 2004 abgerissen)